Gröm heißen:

 Gröm (Gemeinde Kopfing), Ort bei Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Gröm (Gemeinde Steinerkirchen), Ort bei Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Gröm (Gemeinde Seeham), Weiler bei Seeham am Obertrumer See, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Gröm (Gemeinde Seekirchen), Weiler bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg

Siehe auch: 
 Grom